Сергійчук Віктор Григорович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сергійчук Володимир Іванович (* 1950) — український історик, письменник
 Сергійчук Микола Володимирович — тракторист-машиніст Котовського лісництва ДСП «Північна Пуща» (Київська область), кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Сергійчук Михайло Миколайович (* 1991) — український футболіст
 Сергійчук Руслан Миколайович  — учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Сергійчук Сергій Іванович (* 1970) — голова Черкаської ОДА
 Сергійчук Тарас Іванович (1939—2019) — український поет і видавець.
 Сергійчук Юрій Петрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук